Antonio Maiello (1949) –  compositore, musicista e cantante italiano
 Raffaele Maiello (1934-2013) – regista, sceneggiatore e giornalista italiano
 Raffaele Maiello (1991) – calciatore italiano
 Tony Maiello (1989) – cantautore italiano